Fechner steht für:
 (11041) Fechner, Hauptgürtelasteroid
 Fechner (Mondkrater), Krater auf der Mondrückseite
 Fechner-Farbe, Farbillusion (pattern induced flicker colors) durch sich schnell bewegende schwarz-weiße Muster
 Fechner (Familienname); Namensträger siehe dort

Siehe auch:
 Weber-Fechner-Gesetz